Елин Пелин може да се отнася за:
 Елин Пелин, български писател
 Елин Пелин, град в Западна България
 Елин Пелин, село в Западна България
 Елин Пелин, община в Западна България
 Елин Пелин, морски нос в Антарктика